Sauropareion (betekent 'hagediswang') is een geslacht van uitgestorven basale procolophonide parareptielen uit afzettingen uit het het Vroeg-Trias (Vroeg-Indien) van de provincie Oost-Kaap, Zuid-Afrika. 

Het is bekend van het holotype SAM PK-11192, een schedel en gedeeltelijk postcranium. Het werd verzameld door wijlen Lieuwe Dirk Boonstra in 1935 bij Barendskraal in de wijk Middelburg uit de Lystrosaurus Assemblage Zone van de Beaufortgroep (Karoo Basin). Toegewezen exemplaren omvatten de specimina BP/1/5779, NMQR 3544 en NMQR 3556.

Het werd benoemd door Sean Patrick Modesto, Hans-Dieter Sues en Ross J. Damiani in 2001 en de typesoort is Sauropareion anoplus. De geslachtsnaam betekent 'hagedis', sauros, en 'wang', pareion in het Grieks als verwijzing naar het hagedisachtige uiterlijk met inkeping in de onderrand van de slaapzone. De soortaanduiding komt van het Griekse woord anoplos, wat 'zonder wapens of pantser' betekent, een verwijzing naar het ontbreken van osteodermen.

Sauropareion werd ongeveer een voet lang.

Fylogenie 
Cladogram volgens Cisneros, 2008:

Uitgestorven Procolophonomorpha